Miguel III, o Ébrio (840-867) — imperador bizantino

Miguel Asen III da Bulgária (1280-1330) — imperador búlgaro

Miguel Obrenović III da Sérvia (1823-1868) — príncipe-regente da Sérvia

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos